

Cinéma 

 , film américain d'Ariel Vromen sorti en 2013 ;

 , film américain de Fred Schepisi sorti en 1984 ;
 Iceman (titre original: ), film hongkongais de  sorti en 2014 ;
 Iceman, film germano-italo-autrichien de Felix Randau sorti en 2017.

Musique 

 , groupe de J-pop actif de 1996 à 2000 ;
 , album d'Albert Collins sorti en .

Autres 

 Codename: ICEMAN, jeu vidéo de Sierra On-Line édité en 1989 ;
 , nom original d'Iceberg, un des premiers X-Men.

Surnoms 
 Wendell Alexis, un joueur et entraîneur de basket-ball américain
 Dennis Bergkamp, un footballeur néerlandais
 Björn Borg, un joueur de tennis suédois
 Jerry Butler, un chanteur de soul-music américain
 Albert Collins, un guitariste et chanteur de blues américain
 George Gervin, un joueur de basket-ball américain
 Retief Goosen, un golfeur sud-africain
 Red Grange, un joueur de football américain
 Jeff Hardy, un catcheur américain
 Stephen Hendry, un joueur de snooker écossais
 Wim Hof, un recordman de sport extrême néerlandais
 Richard Kuklinski (1935–2006), un tueur à gages américain,
 Terry Labonte, un pilote de NASCAR américain
 Chuck Liddell, pratiquant de combat libre américain
 Kimi Räikkönen, est un pilote de F1 et de rallye finlandais,
 Dean Simon, un catcheur américain
 Jean-Yves Thériault, un champion de kickboxing canadien
 Adam Vinatieri, un joueur de football américain
 Steve Waugh, un joueur de cricket australien
 Vanilla Ice, un rappeur américain

Voir aussi 
 The Iceman Cometh, le titre original de la pièce de théâtre d'Eugene O'Neill : Le marchand de glace est passé ;
 The Iceman Cometh, une adaptation télévisée de cette pièce par Sidney Lumet,
 The Iceman Cometh, une adaptation cinématographique de cette pièce par John Frankenheimer.